Osolin () ist der Name von

 Edwin Sigismundowitsch Osolin (* 1939), sowjetischer Sprinter
 Nikolai Georgijewitsch Osolin (1906–2000), sowjetischer Stabhochspringer

Siehe auch

 Ozolins, lettischer Familienname